

Geografia 
 Pedro González  – corregimiento del distretto di Balboa (Panama)

Persone 
 Pedro González  – religioso spagnolo
 Pedro González  – tennista portoricano (n. 1956) 
 Pedro González  – tennista venezuelano (n. 1993) 
 Pedro González de Mendoza  – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Pedro González del Castillo  – vescovo cattolico spagnolo
 Pedro Gonzalez Gonzalez  – attore statunitense 
 Pedro González Vera  – calciatore cileno
 Pedro Alexis González  – calciatore argentino
 Pedro Enrique González  – calciatore argentino